

Населені пункти та їхні частини

 Карчувка — село в гміні Бжезьниця Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Карчувка — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Карчувка — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Карчувка — частина міста Рипін у Рипінському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Карчувка — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Карчувка — частина села Сюциці-Кольонія в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Карчувка — частина села Ляховиці в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Карчувка — частина села Слопниці в гміні Слопниці Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Карчувка — колонія в гміні Злотники-Куявські Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Карчувка — колонія в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Карчувка — колонія в |гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки